14-й Каннский кинофестиваль 1961 года, проходивший с 3 по 18 мая в Каннах, Франция.

Жюри 
 Жан Жионо, () (председатель)
 Сергей Юткевич, () (вице председатель)
 Педро Армендарис, ()
 Луиджи Кьярини, ()
 Клод Мориак, ()
 Эдуар Молинаро, ()
 Жан Паулан, ()
 Рауль Плокен, ()
 Лизелотта Пульвер, ()
 Марсель Верте, ()
 Фред Циннеман, ()
 Ион Попеску-Гопо, () (короткометражные фильмы)
 Пьер Превер, () (короткометражные фильмы)
 Юрген Шильдт, () (короткометражные фильмы)
 Жан Видаль, () (короткометражные фильмы)
 Жан Виви, () (короткометражные фильмы)

Фильмы в конкурсной программе 
 Хищник
 Как хорошо жить
 Небо и грязь
 День четырнадцатый
 Domaren
 Последний свидетель
 Младший брат
 Повесть пламенных лет
 Девушка с чемоданом
 Чочара
 Даркле
 Любите ли вы Брамса?
 Священник для преступников
 Madalena
 Рука в ловушке
 Метка
 Мать Иоанна от ангелов
 Нож
 Первая месса
 Изюминка на солнце
 Ничтожество
 Лин
 Ла Вьячча
 I Like Mike
 Казаки
 El centroforward murió al amanecer
 Песня о сизом голубе
 Дети Солнца
 На самом юге

Фильмы вне конкурсной программы 
 Исход

Короткометражные фильмы 
 Aicha, режиссёры Нуреддин Мекри и Францис Варин
 Argentina paraiso de la pesca, режиссёр Антонио Бер Сиани
 The Art of Lee Hsiang-Fen, режиссёр Генри Т.С. Ванг
 Balgarski ansambal za narodni pesni i tanzi, режиссёр Лада Боядъева
 Чёрная кошка, режиссёр Роберт Брэверман
 Cattle Ranch, режиссёр Гай Л. Котэ
 Children of the Sun, режиссёры Джон Хабли и Фэйт Хабли
 The Creation of Woman, режиссёр Чарльз Ф. Швеп
 Cyrus le grand, режиссёр Фери Фарзанех
 The Do-It-Yourself Cartoon Kit
 Fantazie pro levou ruku a lidske svedomi, режиссёр Павел Гобл
 Le Festival de Baalbeck 1960, режиссёр Дэвид МакДональд
 Folkwangschulen, режиссёр Херберт Весели
 Foroyar, режиссёр Ёрген Рус
 Fuego en Castilla (Tactilvisión del páramo del espanto), режиссёр Хосе Валь дель Омар
 Giovedi: passeggiata, режиссёр Винченцо Гамна
 Город большой судьбы, режиссёр Илья Копалин
 House of Hashimoto, режиссёр Конни Разински
 Hudozhnikat Zlatyu Boyadzhiev, режиссёр Иван Попов
 Kangra et kulu, режиссёр Н.С. Тапа
 Medor, le chien qui rapporte bien, режиссёр Леонид Гайдай
 Na vez, режиссёр Бранко Калачич
 Nebbia, режиссёр Раффаэль Андреассы
 Поль Валери, режиссёр Роже Ленар
 Párbaj, режиссёр Гула Макскасси
 La Petite Cuillère, режиссёр Карлос Вилардебо
 Robert Frost, режиссёр Сидни Стибер
 Сувениры из Швеции, режиссёр Хеннинг Карлсен
 Taketori Monogatari, режиссёр Кадзухико Ватанабэ
 W kregu ciszy, режиссёр Ежи Зярник

Награды 
 Золотая пальмовая ветвь: 
 Столь долгое отсутствие, режиссёр Анри Кольпи
 Виридиана, режиссёр Луис Бунюэль
 Приз жюри: Мать Иоанна от ангелов, режиссёр Ежи Кавалерович
 Приз за лучшую мужскую роль: Энтони Перкинс в фильме Любите ли вы Брамса?
 Приз за лучшую женскую роль: Софи Лорен в фильме Чочара
 Приз за лучшую режиссуру: Юлия Солнцева фильм Повесть пламенных лет
 Технический гран-при - специальный приз:
 Младший брат
 Повесть пламенных лет
 Fuego en Castilla (Tactilvisión del páramo del espanto)
 Folkwangschulen
 Лучший короткометражный фильм: Чайная ложечка
 Приз Гари Купера: Изюминка на солнце
 Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ): Рука в ловушке
 Приз Международной Католической организации в области кино (OCIC): Священник для преступников

Литература 
 Шалуновский В. Четырнадцатый Каннский // Советская культура, 16-18 мая 1961
 Чивилихин В. Бьют волны в Лазурный берег (О XIV Международном кинофестивале в Канне) // Комсомольская правда, 13 мая 1961

Ссылки 
 14-й Канский кинофестиваль
 Каннский кинофестиваль 1961 года в Базе IMDB  
 Каннский кинофестиваль 1961 года

Каннский кинофестиваль
Май 1961 года
1961 год во Франции
Кинофестивали 1961 года